Creston ist die Bezeichnung mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Creston (Illinois), im Ogle County
 Creston (Delaware County, Indiana)
 Creston (Lake County, Indiana)
 Creston (Iowa), im Union County
 Creston (Kalifornien), im San Luis Obispo County
 Creston (Kentucky), im Casey County
 Creston (Louisiana), im Natchitoches Parish
 Creston (Montana), im Flathead County
 Creston (Nebraska), im Platte County
 Creston (New Jersey), im Mercer County
 Creston (North Carolina), im Ashe County
 Creston (Ohio), im Medina County
 Creston (South Carolina)
 Creston (South Dakota)
 Creston (Tennessee)
 Creston (Washington), im Lincoln County
 Creston (West Virginia), im Wirt County
 Creston (Wyoming)

in Kanada:
 Creston (British Columbia)

Personen:
 Paul Creston (1906–1985), US-amerikanischer Musiker und Komponist

Sonstiges:
 Creston (Apfel)

Siehe auch:
 Creston Township
 Gresten